Chiara Cainero – tiratrice italiana di tiro a volo
 Enzo Cainero – dirigente sportivo italiano
 Ferruccio Cainero – scrittore, narratore, attore e regista italiano
 Giuseppe Cainero – ciclista su strada italiano